Сезон 2000/01 — 91-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 90-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Интертото 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2000/01
Fanclub Austria 80 — 2000/2001
Чемпионат Австрии 2000/01 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2000/01 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Интертото 2000 на сайте AustriaSoccer.at

2000/2001
Аустрия Вена